La Grande Lessive peut faire référence à :
La Grande Lessive (!), un film français de  Jean-Pierre Mocky sorti en 1968 ;
La Grande Lessive, une installation d'art éphémère créée en 2006 par la plasticienne française Joëlle Gonthier.